

Astronomie 
 288 Glaucé est un astéroïde.

Botanique 
 Glauce est un genre de plantes.

Mythologie grecque 
 Glaucé fille de Créon, aussi appelée Créuse,
 Glaucé fille de Cychrée, mère ou épouse de Télamon selon les auteurs,
 Glaucé fille de Nérée, une Néréide.

Poésie 
 Glaucé est le titre d'un poème de Leconte de Lisle (1818-1894), le troisième dans son recueil Poëmes antiques.